Harold Hopkins peut désigner :
 Harold Hopkins (1944-2011), un acteur australien ;
 Harold Hopkins (1918-1994), un physicien anglais.